Naselja u BiH:
 Medojevići (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Medojevići (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolac